Die Football League First Division 1921/22 war die 30. Saison der höchsten englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1921 und endete am 6. Mai 1922.

Der FC Liverpool gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor Tottenham Hotspur die insgesamt dritte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Birmingham und Cardiff City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Bradford City und Manchester United den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Nottingham Forest und FC Stoke ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1921/22 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1921-22 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1921/22
Fußballsaison 1921/22